Odermann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gustav Odermann (1815–1904), deutscher Pädagoge, Handelsschullehrer und Autor
 Heinz Odermann (* 1929), deutscher Journalist und Historiker